Cáucaso — região da Europa oriental e da Ásia ocidental
 Cordilheira do Cáucaso — cadeia de montanhas entre o mar Negro e o mar Cáspio, situada na região homônima

Desambiguação